Tănăsescu este un nume de familie românesc care se poate referi la:

 Claudiu Ciprian Tănăsescu (n. 1965), politician
 Florin-Teodor Tănăsescu (n. 1932), inginer electric
 Ion Tănăsescu (chimist) (1892-1959)
 Ion Tănăsescu (chirurg) (1875-1954)
 Mihai Tănăsescu (n. 1956)
 Nicolae Tănăsescu (1949–2006), fotbalist
 Tudor Tănăsescu (1901-1961)

Nume de familie românești